POWER — микропроцессорная архитектура с ограниченным набором команд (RISC), разработанная и развиваемая компанией IBM, и её версии:
 POWER1
 POWER2
 PowerPC
 POWER3
 POWER4
 POWER5
 POWER6
 POWER7
 POWER8
 POWER9